Windows Glyph List 4, mejor conocido por su abreviación WGL4 o como el «conjunto de caracteres paneuropeo», es un repertorio de caracteres incluido en los últimos sistemas operativos de Microsoft abarcando 652 caracteres Unicode. Su propósito es proveer una guía de implementación para los productores de tipografías para la representación de lenguas naturales europeas.

A partir de 2004, los caracteres en WGL4 son los únicos que han sido garantizados que aparecen correctamente en las versiones más recientes de los sistemas operativos de Microsoft Windows. Algunos catacteres Unicode pueden faltar de las instalaciones predeterminadas de Windows 9x (como el armenio y el georgiano), de Linux (como Devanagari) o de Windows XP (como el rúnico y el de Etiopía), pero los glifos de WGL4 se encuentran en todas las versiones de Windows.

Repertorio 
El repertorio, que ha sido definido por Microsoft, abarca todos los caracteres encontrados en las páginas de código de Microsoft 1252 (occidental), 1250 (centroeuropeo), 1251 (cirílico), 1253 (griego), 1254 (turco), y 1257 (báltico), así como los caracteres de la página de código MS-DOS 437.

El repertorio no cubre los diacríticos de la página de código 1258, las letras Tai usadas en la página de código 874, las letras hebreas y arábigas cubiertas por las páginas 1255 y 1256, o los ideogramas usados por las páginas 932, 936, 949 y 950.

Tampoco incluye las letras Ș, ș, Ț y ț (U+0218–B), que se agregaron a varias tipografías de Microsoft para el lanzamiento de Windows Vista (mucho después de que se definiera originalmente el WGL4).

En la versión 1.5 de la especificación OpenType (mayo de 2008) se añadieron cuatro caracteres cirílicos a WGL4: Ѐ (U+0400), Ѝ (U+040D), ѐ (U+0450) and ѝ (U+045D).

Los siguientes rangos Unicode pueden encontrarse en WGL4:

Tabla de caracteres 

Leyenda

Referencias

Enlaces externos 
 WGL4.0 Character Set en Microsoft Typography

Codificación de caracteres